«Gomenasai» ( гомэн насай, «простите») — третий сингл из альбома Dangerous and Moving группы «Тату», выпущенный в марте 2006 года.

Видеоклип 
Видеоклип, режиссёром которого был Хайп Уильямс, снят в марте 2006 года в ботаническом саду Лос-Анджелеса. Кроме того, на песню было снято второе видео, транслировавшееся по телеканалам нескольких стран. Вторая версия представляет собой аниме, где Волкова сражается с роботами и освобождает Катину из тюрьмы.

В песне «Happy Birthday» американской группы Flipsyde используются семплы из «Gomenasai». «Тату» и Flipsyde совместно выступали в Германии, хотя в клипе «Happy Birthday» участницы группы не появились.

Список композиций

Европа 
Maxi CD-Single — May 12, 2006

 Gomenasai
 Cosmos (She Wants Revenge Remix) (Remix by She Wants Revenge)
 Craving (I Only Want What I Can’t Have) (Bollywood Mix) (Remix by Jatin Sharma, Male vocals by Amitabh Bhattacharya and Joi)
 Gomenasai (Video)

2-Track Edition

 Gomenasai
 Cosmos (She Wants Revenge Remix)

Single Version

 Dave Aude Extension Club Vocal
 Dave Aude Extension Club Edit
 Dave Aude Extension Club Dub
 Dave Aude Mixshow
 Exacta Club Extended Mix
 Exacta Mix
 Video Remix

Ссылки 
 Текст песни на сайте tatu.ru

Синглы 2006 года
Песни по алфавиту
Песни 2006 года
Песни t.A.T.u.